A személy eltérő jelentései:

 Személy a jogban
 Személy a nyelvtanban